Ел Манко има више значења:

 Ел Манко, Ел Мирадор (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Манко, Ранчо де лос Сегура (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику